Die Open Gaz de France 2005 waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 13. Februar 2005 statt.

Im Einzel gewann Dinara Safina gegen Amélie Mauresmo mit 6:4, 2:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Iveta Benešová / Květa Peschke mit 6:2, 2:6 und 6:2 gegen Anabel Medina Garrigues / Dinara Safina.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Paris